Карло Ди Пальма (; 17 апреля 1925, Рим — 9 июля 2004, там же) — итальянский и американский кинооператор, сценарист и режиссёр.

Биография 
Был ассистентом оператора в фильме Висконти «Одержимость» (1943), познакомился здесь с Джанни Ди Венанцо, учился у него. Дебютировал как самостоятельный кинооператор в 1956 году. С 1983 работал в США. Снял более 50 фильмов. Известен прежде всего работами в фильмах Микеланджело Антониони и Вуди Алленa.

В 1970-х поставил несколько комедий с Моникой Витти.

Его племянник — кинооператор Дарио Ди Пальма.

Избранная фильмография 

 Вызов (1958, Франческо Рози)
 Развод по-итальянски (1961, Пьетро Джерми)
 Красная пустыня (1964, Микеланджело Антониони)
 Фотоувеличение (1966, Микеланджело Антониони, номинация на премию BAFTA)
 Армия Бранкалеоне (1966, Марио Моничелли)
 Не промахнись, Ассунта! (1968, Марио Моничелли)
 Свидание (1969, Сидни Люмет)
 Драма ревности (1970, Этторе Скола)
 Пары (1970, Марио Моничелли, новелла «Холодильник»)
 Пацифистка (1970, Миклош Янчо)
 Трагедия смешного человека (1981, Бернардо Бертолуччи)
 Идентификация женщины (1982, Микеланджело Антониони)
 Ханна и её сёстры (1986, Вуди Аллен)
 Дни радио (1987, Вуди Аллен)
 Сентябрь (1987, Вуди Аллен)
 Элис (1990, Вуди Аллен)
 Тени и туман (1992, Вуди Аллен)
 Мужья и жёны (1992, Вуди Аллен)
 Загадочное убийство в Манхэттене (1993, Вуди Аллен)
 Пули над Бродвеем (1994, Вуди Аллен)
 Монстр (1994, Роберто Бениньи)
 Не пей воду (1994, Вуди Аллен, телефильм)
 Великая Афродита (1995, Вуди Аллен)
 Все говорят, что я люблю тебя (1996, Вуди Ален)
 Разбирая Гарри (1997, Вуди Ален)

Признание 
 Серебряная лента Национального синдиката киножурналистов Италии (1965, 1967, 1993, 1997).
 Европейская кинопремия за выдающийся вклад в мировое кино (2003).

Примечания

Ссылки 
 В Интернет-энциклопедии кинооператоров